Паспорт гражданина Сан-Марино выдаётся гражданам Сан-Марино для международных путешествий.

Безвизовый режим

Европа

Примечания

Ссылки 
 Данные взяты с Информация о визах и паспортах Delta 

Сан-Марино
Сан-Марино